2 miejscowości w Polsce:
 Kostrzewy – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Kostrzewy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany